

Culture 

 Command and Control, essai américain d'Eric Schlosser paru en 2013.
 Command and Control, film tiré du livre, sorti en 2016.

Informatique 

 Les serveurs désignent, dans le jargon de la sécurité des systèmes d'information, les serveurs qui pilotent un Botnet malveillant, et qui permettent ensuite de récupérer les informations dérobées, en particulier lors d'attaques APT.